Piotruś Pan i piraci (ang. Fox’s Peter Pan and the Pirates, 1990–1991) – amerykański serial animowany na motywach powieści Jamesa Matthew Barriego. Jego wytwórnią jest Fox Children’s Productions.

Fabuła 
Serial opowiada o chłopcu, który nie chce być dorosły, za to woli pasjonujące i niesamowite przygody. Piotruś Pan i Zagubieni Chłopcy oraz Wanda, Janek, Michaś i Dzwoneczek walczą ze złym kapitanem Hakiem oraz jego piratami, którzy chcą rządzić Nibylandią.

Obsada głosowa

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmowe adaptacje utworów J.M. Barriego
Seriale telewizyjne emitowane od 1990
Seriale telewizyjne zakończone w 1991
Filmy o piratach
TMS Entertainment